Raków steht für:

 Raków, Dorf und Sitz einer Landgemeinde im Powiat Kielecki der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Raków (Baborów),  Ortschaft in Oberschlesien in der Gmina Baborów im Powiat Głubczycki in der Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Raków (Częstochowa), Stadtteil von Częstochowa, Woiwodschaft Schlesien

Siehe auch:
 Rakow